El término Fairbairn se puede referir a:

 Ronald Fairbairn, (1889-1964). Teólogo, filósofo, médico y psicoanalista inglés.
 Steve Fairbairn, (1862-1938), remero e influyente entrenador de remo, creador de un estilo propio.
 Estilo Fairbairn. Estilo antiguo de remo.